Krajiny duše, krajiny těl může označovat různé věci:
 Krajiny duše, krajiny těl (píseň) – píseň Luboše Pospíšila a Ladislava Kantora
 Krajiny duše, krajiny těl (pořad) – scénický pořad skupiny C&K Vocal z roku 1979